Toto je seznam měst v Burundi.

Zdaleka největší aglomerací v Burundi je Bujumbura, kde 1. ledna 2005 žilo 901 345 obyvatel, což představuje asi 12% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 4 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 16. srpna 1990, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a provincie, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 World Gazetteer - počty obyvatel burundských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel burundských měst v historii

 
Burundi
města

simple:Burundi#Largest cities